Грунерт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Грунерт, Иоганн Август (1797—1872) — немецкий математик и физик.
 Грунерт, Карл (1865—1918) — немецкий писатель и поэт.
 Грунерт, Фриц (; 1930—2001) — немецкий политик.
 Грунерт, Юлиус Теодор (1809—1889) — германский учёный—лесовод.

Примечания